Милован Ракович (; родился 19 февраля 1985 года в Ужице, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Юнион» (Невшатель).

Карьера

Клубная 
Начинал клубную карьеру в малоизвестных клубах Сербии. В 2007 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, в котором был выбран под 60 номером командой «Даллас Маверикс», однако затем был продан в «Орландо Мэджик». В течение трех сезонов выступал в России за санкт-петербургский «Спартак», в 2010 году перешёл в клуб итальянской лиги «Сиена». В июле 2011 года был отдан в аренду на год литовскому «Жальгирису».

10 июля 2012 года Ракович подписал двухлетний контракт с испанской командой «Бильбао».

25 июля 2013 года перешёл в подмосковную команду «Триумф».

Международная 
Выступал за СФРЮ на юношеском Евробаскете (до 16 лет), с которой в 2001 году завоевал золотые медали. За взрослую сборную Ракович не сыграл ни одного матча.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте NBA.com
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль на сайте ФИБА Европа

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Атлас»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Ховентут»